Alauda japonica é uma espécie de cotovia da família Alaudidae.

É endémica de Japão.

Referências 
  BirdLife International 2004. Alauda japonica. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 24 de Julho de 2007.

Aves do Japão
Alauda
Aves descritas em 1848